Perju este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Teodosie Perju (n. 1923), entomolog român, specializat în entomologie agricolă și protecția plantelor.
 Veaceslav Leontie Perju (n. 1953), profesor universitar moldovean.
 Ion Perju (n. 1971), economist și ministru moldovean.